Beto Correa é um compositor de música popular brasileira.

Discografia 
De bem com a vida
Beto Correia
Telefona

Compositores do Rio de Janeiro (estado)